Institut Menorquí d'Estudis: fundació pública menorquina de foment de treballs d'investigació de l'illa
 Mètodes d'entrada del xinès (acrònim en anglès): procediments informàtics de transcripció del xinès